Bernard Verley – attore francese
 Ilona Verley – drag queen canadese
 Patrick Verley – storico e docente francese
 Renaud Verley – attore francese